Voltolino
 Voltolino, nome comune di Porzana porzana
 Voltolino Fontani
 Podere Voltolino